El término Manifold puede referir a:

 Manifold (software), un paquete de software para Sistemas de Información Geográfica.
 Manifold (matemática), en español Variedad, un espacio matemático abstracto que se parece a los espacios descritos por la geometría euclídea.
 Manifold (revista), revista matemática del Reino Unido, actualmente 2-Manifold.
 Variedad (física), sistema por el cual se recogen varios flujos de gases o líquidos en un solo colector.
 Industria Petroquímica e Industria de Procesos (Ingeniería Química), parte del sistema de tuberías de cargue, descargue o manejo de productos, en el cual confluyen varios tubos y válvulas, por lo que también se le conoce como "múltiple de cargue".